Dragoun může být:

 dragoun – voják, který jezdí na koni a bojuje pěšky
 dragoun (holub) – plemeno holuba ze skupiny bradavičnatých plemen

příjmení osob
 David Dragoun (1976) – český hudebník
 František Roman Dragoun (1916–2005) – český malíř-portrétista
 Michal Dragoun (* 1983) – český lední hokejista
 Michal Dragoun (problémista) (* 1974) – český tvůrce šachových skladeb
 Petr Dragoun (* 1981) – bývalý český fotbalista
 Radim Dragoun – státní zástupce, ředitel Generální inspekce bezpečnostních sborů
 Roman Dragoun (* 1956) – zpěvák, skladatel a hráč na klávesové nástroje
 Václav Dragoun (1865–1950) – ředitel Poštovního muzea
 Věra Dragounová (1925–???) – česká a československá politička KSČ z Nymburska, poslankyně FS za normalizace
 Zdeněk Dragoun (* 1946) – český archeolog